Santa Marina del Rey kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Marina del Rey (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Santa Marina del Rey (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar